Fountain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fountain Township (Kansas)
 Fountain Township (Minnesota)
 Fountain Township (North Carolina)
 Fountain Township (South Dakota)